Dit is een lijst van landen op arbeidsparticipatie (de proportie van werkende volwassenen tussen 15 en 64 jaar). De informatie is grotendeels gebaseerd op data van de OESO. Data voor de EU-landen kan gevonden worden op Eurostat.

Vanwege de verschillende methoden voor de berekening van de werkloosheid, kan de arbeidsparticipatie worden gebruikt als een aanvullende methode ter vergelijking.

Lijst

Zie ook 
 Werkloosheid
 Arbeidsparticipatie

Bronnen 
 The World Factbook

Werkloosheid
arbeidsparticipatie